Het seizoen 1990/91 was het 26e seizoen in het bestaan van FC Twente. Onder leiding van trainer Theo Vonk nam de club deel aan de eredivisie, waarin het met 36 punten zesde werd in het eindklassement. In de KNVB-beker werd FC Twente na één wedstrijd door Dordrecht'90 uitgeschakeld. Door een derde plek een seizoen eerder, mocht de club meedoen aan de strijd om de UEFA Cup. Hierin was Bayer Leverkusen over twee wedstrijden te sterk. In de verlenging van het tweede duel maakte aanvaller Ulf Kirsten de gelijkmaker (1-1), waardoor de Duitse ploeg verder bekerde.

Selectie en technische staf

Selectie

Technische staf

Eredivisie

Wedstrijden

KNVB-beker

Wedstrijden

UEFA Cup

Wedstrijden

FC Twente naar seizoen
Twente, FC